Василий Яковлевич Кравцов (1911—2000) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 

Василий Кравцов родился 7 апреля 1911 года в селе Подкуйчанск (ныне — Сватовский район Луганской области Украины). С 1925 года работал на железной дороге в городе Рубежный. С 1928 года работал в Сватово. После окончания школы фабрично-заводского ученичества работал слесарем-ремонтником, затем стал бригадиром автоцеха депо. В марте 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Великой Отечественной войны, прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина.

После окончания войны Кравцов был демобилизован. С января 1946 года он работал бригадиром автоматного цеха депо станции Сватово Донецкой железной дороги, а с декабря 1948 года — старшим мастером подъёмного ремонта паровозов. Цех Кравцова многократно становился победителем в соцсоревнованиях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за «выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта» Василий Кравцов был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С июля 1972 года — на пенсии. Проживал в Сватово. Скончался 28 декабря 2000 года, похоронен на Центральном кладбище Сватово.

Почётный железнодорожник. Был также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.

В честь Кравцова назван дизель-поезд повышенной комфортности.

Примечания

Литература 

 Королько Л. М. Герої соціалістичної праці Сватівщини. — Сватово, 2011.

Железнодорожники СССР
Похороненные в Сватово